Ning’an steht für:
 Ning’an (宁安市), Stadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Ning’an (Ning’an) (宁安镇), Großgemeinde der gleichnamigen Stadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Ning’an (Zhongning) (宁安镇), Großgemeinde im Kreis Zhongning in Ningxia, Volksrepublik China
 Ning’an (Xinhua) (宁安街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xinhua von Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei